Karasuk è un toponimo russo e può riferirsi a:
 Cultura di Karasuk
 Karasuk – cittadina dell'oblast' di Novosibirsk
 Karasuk – fiume dell'oblast' di Novosibirsk